Corpus Christi College – Università di Cambridge
Corpus Christi College – Università di Oxford